Das örtliche oder regionale Bibelzentrum ist eine kirchliche Bildungseinrichtung in der Trägerschaft einer Kirchengemeinde, eines Kirchenbezirks, einer Landeskirche oder einer regionalen Bibelgesellschaft.

Aufgaben 
Das jeweilige Bibelzentrum dient als Bildungsstätte vor allem für den katechetischen und schulischen Bereich mit Beiträgen zu den Fächern Geschichte, Religion und Philosophie, Musik, Literatur und Kunst, Sozialkunde, Heimat- und Sachkunde.

 Menschen verschiedener Altersgruppen werden zu einer Begegnung mit der Bibel eingeladen.

 Schulklassen und Konfirmandengruppen kommen ins Bibelzentrum, um lebendig und anschaulich über die Bibel, ihre Geschichte und Botschaft informiert zu werden.

 Gemeindegruppen besuchen Vorträge und Seminare.

 Passanten, Touristen und Neugierige kommen zu Veranstaltungen, Vorträgen und Sonderausstellungen.

 Bibeln in mehreren Sprachen, zahlreiche deutschsprachige Bibelausgaben und empfehlenswerte Kinderbibeln sind zum Kauf erhältlich.

 Fragen rund um die Bibel werden kompetent beantwortet.

Oft sind mit den Bibelzentren Bibelmuseen, Bibelgärten und/oder Bibelwege verbunden.

Bekannte Bibelzentren 
In Deutschland:
 BibelCenter Minden
 Bibeldorf Rietberg
 Bibelturm Wörlitz
 Bibelzentrum Barth
 Bibelzentrum Bayern
 Bibelzentrum Marienwerder
 Bibelzentrum Schleswig
 Bibelzentrum Wuppertal
 Bibliorama Stuttgart
 Canstein Bibelzentrum Halle (Saale)
 Pfälzisches Erlebnis-Bibelmuseum
In Österreich:
 Bibelzentrum Wien (Österreich)
In weiteren Ländern:
 Bibelzentrum Dömös (Ungarn)

Literatur (Auswahl) 
 Der Bibelgarten, Schleswig: Bibelzentrum 3. Aufl. 2012.
 Propheten im Garten, Schleswig: Bibelzentrum 2002.
 Schleswiger Jesusboot, Schleswig: Bibelzentrum 2011.
 Tiere der Bibel, Schleswig: Bibelzentrum 2006
 Vom Nomadenzelt zum Mikrochip, Schleswig: Bibelzentrum 2004.

Weblinks 
 Bibelmuseen in Deutschland

Einzelnachweise 

Christliche Bildungseinrichtung (Deutschland)
Bibelmuseum